Gamera 2 : L'Attaque de la Légion est un film japonais réalisé par Shūsuke Kaneko, sorti en 1996.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Gamera 2: Attack of Legion
 Titre original : Gamera Tsū: Region Shūrai
 Réalisation : Shūsuke Kaneko
 Scénario : Kazunori Itō
 Musique : Kow Otani
 Langue : Japonais

Distribution 
 Yukijirō Hotaru  : Inspecteur Osako
 Ayako Fujitani : Asagi Kusanagi
 Yūsuke Kawazu : Nojiri

Liens externes 

Film japonais sorti en 1996
Film d'action japonais
Film de science-fiction japonais
Film réalisé par Shūsuke Kaneko
Film Gamera
Film se déroulant dans la préfecture de Tochigi
Film se déroulant dans la préfecture de Gunma
Film se déroulant à Sapporo
Film se déroulant à Sendai
Film mettant en scène un extraterrestre
Suite de film japonais